Обіньї́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 70 км на південь від Нанта, 9 км на південь від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1 січня 2016 року Обіньї і Ле-Клузо було об'єднано в новий муніципалітет Обіньї-ле-Клузо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1258 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3290,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Обіньї на сайті французького Національного інституту географії
 Обіньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Обіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея